Rheden (gemeente) - gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Rheden (plaats) - plaats in gemeente Rheden
 PFC Rheden - zwem- en waterpoloclub uit Rheden
 SC Rheden - voetbalclub uit de plaats Rheden
 Rheden (Nedersaksen) - gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Zie ook 
 Rhede (doorverwijspagina)
 Rheder- en Worthrhederheide - heidegebied in de gemeente Rheden in het Nationaal park Veluwezoom